Maharashtra Open 2022, właśc. Tata Open Maharashtra 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Maharashtra Open rozgrywany w dniach 31 stycznia–6 lutego 2022 roku w Pune na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 493 875 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022
2022 w Indiach